USS Idaho ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al cuadragésimo tercer restado.

, balandra de vapor, en servicio desde 1867 a 1873.
, acorazado de la clase Mississippi, en servicio desde 1908 a 1914.
, lancha motora, adquirida por la armada de los Estados Unidos en junio de 1917.
, acorazado de la clase New Mexico, en servicio desde 1919 a 1946.
, submarino de la clase Virginia, fue ordenado en 2014 y recibió su nombre en 2015.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos